Роккиньи ():
 Роккиньи (Арденны) — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Роккиньи (Па-де-Кале) — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.
 Роккиньи (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.